Netelboom, een plantengeslacht
 Conrad Celtis, een 16e-eeuws Duits humanist en schrijver